Felipe el Atrevido, el Audaz o el Osado (Philippe le Hardi en lengua francesa) puede hacer referencia a:

 Felipe II de Borgoña (1342-1404).
 Felipe III de Francia (1245-1285).